Газманов — русская фамилия.

Известные носители 
 Газманов, Олег Михайлович (род. 1951) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации.
 Газманов, Родион Олегович (род. 1981) — российский певец, актёр, гитарист и пианист; сын Олега Газманова.

См. также 
 Газман, Олег Семёнович (1936—1996) — учёный, педагог, общественный деятель-реформатор, публицист
 Газнанов, Минияр Бахтиевич (1926—1999) — советский партийный и государственный деятель
 Газданов (значения)